La chouette en hiéroglyphe égyptien est classifié dans la section G « Oiseaux » de la liste de Gardiner ; il y est noté G17.

Il représente selon les époques ou les représentations une Effraie des clochers (Tyto alba) ou bien un Grand-duc du désert (Bubo ascalaphus) de profil et est translitéré m.

C'est un phonogramme unilitère de valeur m. On le retrouve aussi en tant que :

 préposition de valeur « dans, parmi », « avec, au moyen de », « (provenant) de » ou « en tant que, comme », « c'est-à-dire, à savoir » ;
 conjonction de valeur « quand », « lorsque » ou « en même temps que » ;
 verbe impératif de valeur « ne fais pas »  ou « cesse de ».

Exemples de mots

Notes et références

Bibliographie 

 
 
 

Index égyptologique
Grammaire de l'égyptien hiéroglyphique
Hiéroglyphe égyptien